Into the Sun (1992), oorlogsfilm uit 1992
 Into the Sun (2005), actiefilm uit 2005 met Steven Seagal